Cecilia Metella fue el nombre de varias personas de la Antigua Roma:

 Cecilia Metela (esposa de Apio Claudio).— Esposa de Apio Claudio Pulcro, cónsul en el año 79 a. C.
 Cecilia Metela (esposa de Léntulo Espínter).— Esposa de Léntulo Espínter, hijo del cónsul homónimo del año 57 a. C.
 Cecilia Metela (hija de Metelo Baleárico).— Hija de Metelo Baleárico.
 Cecilia Metela (hija de Metelo Calvo).— Hija de Metelo Calvo.
 Cecilia Metela (hija de Metelo Crético).— Hija de Metelo Crético.
 Cecilia Metela (hija de Metelo Dalmático).— Hija de Metelo Dalmático.
 Cecilia Metela la Mayor.— La mayor de las hijas de Metelo Macedónico.
 Cecilia Metela la Menor.— La menor de las hijas de Metelo Macedónico.